Okołowice peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
 Okołowice, un village de la voïvodie de Łódź
 Okołowice, un village de la voïvodie de Silésie